Dungeness est un nom propre. C'est à l'origine le nom d'un cap du Kent. Il a ensuite servi à nommer différents lieux dans le monde, des bâtiments, des événements

Toponyme 

 cap Dungeness, cap situé sur la côte du Kent en Angleterre ;
 Dungeness, hameau du cap Dungeness, dépendant de la paroisse civile de Lydd.

 , ville de l'État de Washington au bord du détroit de Juan de Fuca ;
 Dungeness River, dans l'État de Washington.

 pointe Dungeness, à l'entrée orientale du détroit de Magellan.

Dungeness peut aussi faire référence à :

Phares 
 phare de Dungeness, situé au cap Dungeness dans le Kent, en service depuis 1961 ;
 vieux phare de Dungeness en service jusqu'en 1961 ; 
 phare de la pointe Dungeness, en Argentine.

Autres 
 bataille de Dungeness, bataille navale dans la Manche au large du cap Dungeness, le  ;
 bataille du cap Dungeness, également dans la Manche, le  ;
 centrale nucléaire de Dungeness, située au cap Dungeness dans le Kent ;
 crabe de Dungeness, crustacé du Nord-Ouest Pacifique.